Physics processing unit
 The Plastic People of the Universe
 Polska Partia Uczciwości – fikcyjna partia polityczna z serialu Ranczo